David Halperin ist der Name folgender Personen:

* David Joel Halperin (* 1947), US-amerikanischer Orientalist
 David M. Halperin (* 1952), US-amerikanischer Literaturwissenschaftler